Уймуж:

 Уймуж (приток Большой Амзи) — река в России, протекает в Пермском крае.
 Уймуж (приток Малой Амзи) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.
 Уймуж (село) — село в Бардымском районе Пермского края.